Il singolare  dello  Sibiu Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Adrian Ungur era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale.

Jaroslav Pospíšil ha battuto in finale Marco Cecchinato 4-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie

  Filippo Volandri (Quarti di finale, ritiro)
  Jan Hájek (secondo turno)
  Julian Reister (quarti di finale)
  Andreas Haider-Maurer (primo turno)

  Adrian Ungur (semifinali)
  Dušan Lajović (semifinali)
  Pere Riba (ritiro)
  Marco Cecchinato (finale)
  Thomas Schoorel (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Sibiu Open 2013
ATP Challenger Tour 2013